Сапега, Андрей Иванович (около 1565—1611) — сын Ивана Богдановича Сапеги и младший брат канцлера Льва Сапеги.
 Сапега, Андрей Павлович (ок. 1560 — до 1621) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Сапега, Андрей Станислав (1592—1646) — государственный деятель Великого княжества Литовского.